

Persone 
Adolfo Naldi (1886-1944) – generale italiano
Babone Naldi (1474-1544) – condottiero italiano
Dionigi Naldi (1465-1510) – condottiero italiano
Filippo Naldi (1886-1972) – massone, giornalista, politico e imprenditore italiano
Guido Naldi (...-1535) – condottiero italiano
Naldo Naldi (1439-1513) – umanista, poeta e insegnante italiano
Neda Naldi (1913-1993) – attrice e sceneggiatrice italiana
Nita Naldi (1894-1961) – attrice statunitense
Salvatore Naldi (1954) –  imprenditore italiano
Silvio Naldi (1921-2010) – calciatore italiano
Venino Naldi (1928-1966) – pittore, scultore, ceramista e orafo italiano

Altro 
 Palazzo Zauli Naldi – palazzo storico di Faenza